Elsenberg ist der Ortsname von

 Elsenberg (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Elsenberg (Pinzberg), Ortsteil der Gemeinde Pinzberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Elsenberg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern